Bogud I fou rei de Mauritània vers 80 aC a 49 aC. Va succeir el seu pare Boccus I. Vers el 50 aC es va repartir el regne amb el seu germà Boccus II, i li va correspondre la part occidental en la qual fou confirmat per Juli Cèsar el 49 aC en agraïment per la seva aliança contra Pompeu. Devia morir poc després i el va succeir el seu fill Bogud II, que sovint s'ha pensat que era el mateix Bogud I.

Reis de Mauritània